El nombre Andros puede hacer referencia a:

 Andros, una isla de las Cícladas, perteneciente a Grecia;
 Andros, una isla en el archipiélago de Bahamas, o a uno de los tres distritos en que está dividida:
 Andros Norte;
 Andros Central;
 Andros Sur;
 Edmund Andros (1637-1714), un político colonial inglés, gobernador de Norteamérica;
 el Trofeo Andros, un campeonato automovilístico de Francia;
 Cair Andros, una isla fluvial ficticia en el río Anduin de la Tierra Media del legendarium de J. R. R. Tolkien; o a
 Andros de KO-35, un personaje de ficción de la serie televisiva Power Rangers.